MEG steht für:
 Magnetoenzephalographie, Messung der magnetischen Aktivität des Gehirns, vorgenommen durch äußere Sensoren, die sogenannten SQUIDs
 Maß- und Eichgesetz, österreichisches Bundesgesetz bestehend aus fünf Teilen
 MEG Maler Einkauf Gruppe, deutsches genossenschaftliches Großhandelsunternehmen
 MEG AG, ehemaliger deutscher Finanzvertrieb für private Krankenversicherungen, Sitz in Kassel
 MEG-Experiment, ein Experiment in der Teilchenphysik
 Merlin Entertainments Group, ein britischer Betreiber von Freizeiteinrichtungen
 Mitte Empfangsgebäude, siehe Kilometrierung#Eisenbahn
 Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG (kurz: MEG-Gruppe), eine 100%ige Tochter der Schwarz-Gruppe, Mineralwasser-Produzent und Hersteller von Erfrischungsgetränken in Deutschland, Hauptsitz in Weißenfels (Sachsen-Anhalt)
 Mittelfränkische Erdgas GmbH, siehe N-ERGIE#Geschichte
 Monoethylenglykol, der einfachste zweiwertige Alkohol
 Motionless Electromagnetic Generator, Bewegungsloser elektromagnetischer Generator (BEG), siehe Perpetuum mobile
 MSc Environmental Governance, internationaler Studiengang an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 Musikelectronic Geithain GmbH, ein im sächsischen Geithain angesiedeltes Unternehmen, welches Lautsprecher herstellt
 Schwalm-Eder-Kreis (für Melsungen; Kfz-Kennzeichen)
 Mega Maldives Airlines (ICAO-Code), maledivische Fluggesellschaft

Eisenbahngesellschaften:

 Märkische Eisenbahngesellschaft mbH, wirkt als Eisenbahn des öffentlichen Verkehrs sowie als Unternehmen des gewerblichen Güterverkehrs, Sitz in Lüdenscheid
 Mecklenburgische Eisenbahngesellschaft, eine 1845 gegründete private Eisenbahngesellschaft, 1873 verstaatlicht und mit der Friedrich-Franz-Eisenbahn vereinigt
 Mittelbadische Eisenbahnen, waren rechtlich ein Vorgänger der SWEG-Südwestdeutschen Verkehrs-AG und betrieben ursprünglich ein umfangreiches Netz von Schmalspurbahnen in der Oberrheinischen Tiefebene
 Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, Sitz in Schkopau, Saalekreis in Sachsen-Anhalt

Meg ist eine Kurzform der Namen:
 Margarete und seinen Varianten, im Englischen und Niederländischen
 Meggin, im Englischen
 Meghan

Meg ist der Künstlername von:
 Margarete Pioresan (* 1956), brasilianische Fußballtorhüterin (älteste Spielerin beim Fußballturnier der Frauen bei den Olympischen Spielen)

Meg lautet der Titel von:
 Meg (Film), (Originaltitel The Meg) einem US-amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 2018

MEG